Швабль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Швабль, Ирис (в девичестве Вальдхубер; род. 1987) — австрийская биатлонистка.
 Швабль, Манфред (род. 1966) — немецкий футболист, полузащитник.